Minimidochium är ett släkte av svampar. Minimidochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Minimidochium